Ковальо́в —  українського походження (від професії «Кова́ль»).

А 
 Ковальов Альберт Сергійович (1971) — український футболіст, захисник та півзахисник.
 Ковальов Андрій Васильович (1961) — білоруський шахіст і шаховий тренер, гросмейстер.
 Ковальов Андрій Вікторович (1990) — український тележурналіст, політолог та історик, краєзнавець, релігієзнавець.
 Ковальов Андрій Володимирович (1990) — український футболіст, півзахисник клубу «Полісся».
 Ковальов Андрій Матвійович (1916—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Ковальов Андрій Робертович (1966) — білоруський хокеїст і тренер, майстер спорту.
 Ковальов Антон (1992) — канадський шахіст українського походження, гросмейстер. На початку спортивної кар'єри виступав за збірну Аргентини.
 Ковальов Артем Володимирович ( 1984) — український телевізійний менеджер, генеральний директор ТОВ «УНІАН».
 Ковальов Афанасій Федорович (1908—1993) — білоруський політичний діяч.

В 
 Ковальов Валентин Федорович — Герой Радянського Союзу.
 Ковальов Василь Михайлович — Герой Соціалістичної Праці.
 Ковальов Василь Олексійович (1948) — український державний і політичний діяч.
 Ковальов Венедикт Юхимович — Герой Радянського Союзу.
 Ковальов Віктор Васильович (1822—1894) — український художник.
 Ковальов Віктор Павлович (1920—2002) — український педагог, почесний громадянин Херсона.
 Ковальов Владислав Вікторович (1984—2014) — солдат, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Ковальов Володимир Ілліч ( 1940) — український кінооператор. Заслужений діяч мистецтв України (2012).
 Ковальов Володимир Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Ковальов В'ячеслав Ярославович (1976—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Г 
 Ковальов Геннадій Геннадійович (1983) — російський боксер, призер чемпіонатів світу, чемпіон Європи серед аматорів.
 Ковальов Герман Васильович (1894—1952) — Герой Соціалістичної Праці
 Ковальов Григорій Миколайович (1897—1973) — генерал-лейтенант танкових військ
 Ковальов Григорій Семенович — Герой Радянського Союзу

І 
 Ковальов Іван Леонідович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальов Ігор Олександрович ( 1941) — український науковець, фахівець у галузі гідравліки, професор.
 Ковальов Ілля ( 1996) — український волейболіст.

К 
 Ковальов Костянтин Георгійович (1958—2015) — молодший сержант резерву Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Ковальов Костянтин Федорович — Герой Радянського Союзу

М 
 Ковальов Максим Сергійович ( 1989) — український футболіст.
 Ковальов Микола Анатолійович ( 1986) — російський фехтувальник, олімпійський медаліст.
 Ковальов Микола Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Ковальов Михайло Васильович (1925—2007) — радянський та білоруський державний і партійний діяч.
 Ковальов Михайло Маркович (1916—1990) — український радянський хірург, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Ковальов Михайло Прокопович (1897—1967) — радянський воєначальник, генерал-полковник, командувач військами фронту в роки Другої світової війни.
 Ковальов Михайло Петрович (1920-2002) — учасник бойових дій у роки Другої Світової війни, ветеран праці. Нагороджений медаллю «За відвагу», три ордени Червоної Зірки, Орден Вітчизняної Війни та Орден «За мужність». За трудові здобутки удостоєний орденів «Знак Пошани» та Орден Трудового Червоного Прапора. Почав Другу Світову Війну рядовим бійцем, а закінчив — старшиною. Під час штурму Берліна командував взводом. Директор Ківерцівського Деревообробного Комбінату (1960—1988, Волинська обл. м. Ківерці).

О 
 Ковальов Олег Борисович ( 1940) — український живописець.
 Ковальов Олександр Володимирович (1980—2014) — прапорщик Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Ковальов Олександр Геннадійович — Герой Росії
 Ковальов Олександр Глібович (1930—1999) — український художник кіно.
 Ковальов Олександр Іванович ( 1967) — український громадський діяч, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Ковальов Олександр Михайлович — академік (2012) НАНУ, з 2005 року директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України
 Ковальов Олександр Олександрович (1915—1991) — український скульптор, народний художник УРСР, народний художник СРСР.
 Ковальов Олександр Семенович (нар. 1945) — радянський, український фізик-теоретик.
 Ковальов Олександр Устинович — повний кавалер ордена Слави.
 Ковальов Олексій Володимирович ( 1932) — український артист балету, народний артист УРСР
 Ковальов Олексій В'ячеславович ( 1973) — російський хокеїст.
 Ковальов Олексій Іванович (1989—2022) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.
 Ковальов Олексій Леонтійович (1925—1997) — повний кавалер ордена Слави
 Ковальов Олексій Федорович (1913—1987) — Герой Радянського Союзу.

П 
 Ковальов Павло Степанович — Герой Радянського Союзу

С 
 Ковальов Сергій Адамович (1930—2021) — радянський дисидент, учасник правозахисного руху в СРСР і пострадянської Росії
 Ковальов Сергій Андрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальов Сергій Вікторович
 Ковальов Сергій Іванович (1886—1960) — російський історик, антикознавець
 Ковальов Сергій Микитович (1919—2011) — двічі Герой Соціалістичної Праці
 Ковальов Сергій Миколайович ( 1971) — український футболіст і тренер, півзахисник.
 Ковальов Сергій Олександрович ( 1983) — російський боксер-професіонал. Чемпіон світу в напівважкій вазі. Боксер 2014 року.
 Ковальов Станіслав Сергійович ( 1991) — український спортсмен, академічний веслувальник,
 Ковальов Степан Маркович — Герой Радянського Союзу

Т 
 Ковальов Тимофій Олексійович — Герой Радянського Союзу
 Ковальов Тимофій Федорович — Герой Радянського Союзу

Ф 
 Ковальов Федір Власович (1919—1988) — український радянський художник, мистецтвознавець.
 Ковальов Федот Іванович — повний кавалер ордена Слави.

Ю 
 Ковальов Юрій — український кінорежисер.
 Ковальов Юрій Анатолійович (1992—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальов Юрій Федорович (1934—1979) — радянський футболіст, нападник.

Див. також 
 Ковалів
 Ковальова
 Коваль
 Ковальков

Примітки 

Українські прізвища
Російські прізвища